Frauenbad steht für bestimmte (ehemals) nur Frauen zugängliche Badeanlagen:
 ehemaliges Augustabad, Baden-Baden
 Frauenbad (Baden bei Wien), heute: Arnulf Rainer Museum
 Frauenbad am Stadthausquai, Zürich

Frauenbad steht für:
 Frauenbad (Dürer), Federzeichnung von Albrecht Dürer 

Siehe auch:
 Frauenbad-Maler	
 Mikwe